Чемпионат Европы по парусному спорту в классе «Финн» 2013 года прошёл в немецком городе Варнемюнде с 19 по 27 июля. Участие приняли 103 спортсмена из 28 стран. Поскольку чемпионат Европы носил статус открытого, то в соревнованиях принимали участие также спортсмены из Австралии, Новой Зеландии и США. Параллельно с взрослыми соревнованиями прошёл и чемпионат Европы среди юниоров.

Медалисты

Соревнование 
В рамках соревнований по парусному спорту должно было пройти 12 гонок, однако из-за погоды состоялось лишь 8. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился спортсмен, первым пересекший финишный створ. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменом месту.

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты соревнований
 Результаты соревнований среди юниоров

Финн
Спорт в Германии в 2013 году
Парусный спорт
Чемпионаты Европы в Германии
Июль 2013 года
Международные соревнования по парусному спорту в Германии
Спортивные соревнования в Мекленбурге-Передней Померании